Socialistično federativno republiko Jugoslavijo je na Zimskih olimpijskih igrah 1964 v Innsbrucku zastopalo enaintrideset športnikov v štirih športih.

Alpsko smučanje

Moški

Moški slalom

Ženske

Smučarski teki

Moški

Moška štafeta 4 x 10 km

Hokej na ledu

Prvi krog

Tolažilna skupina

Smučarski skoki 

Zimske olimpijske igre 1964
1964
Zimske olimpijske igre